Station University (Birmingham), spoorwegstation van National Rail in Edgbaston, Birmingham in Engeland
 Station University (Coleraine), spoorwegstation in Coleraine, Antrim, Noord-Ierland